Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 444 dans le monde.

 Route fédérale 444 en Allemagne
 RS-444 au Brésil
 Route nationale 444 en France
  dans certains départements, en France
 Interstate 444 aux États-Unis
 Route régionale 444 en Slovénie